Soubeyran oder Soubeiran ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Soubeyran (auch Brigitte Grashof-Soubeyran; 1932–2015), deutsche Regisseurin
 Daniel Soubeyran (1875–1959), französischer Ruderer
 Eugène Soubeiran (1797–1858), französischer Chemiker und Pharmazeut
 Humbert de Soubeyran de Saint-Prix (1866–1893), französischer Schriftsteller
 Jean Soubeyran (1921–2000), französischer Pantomime, Schauspieler, Regisseur, Choreograf, Professor und Autor
 Jean-Marie Georges Girard de Soubeyran (1828–1897), französischer Politiker
 Pierre Soubeyran (1706–1775), schweizerisch-französischer Kupferstecher und Enzyklopädist

Siehe auch:
 Soubeyrand